Somontín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Somontín (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Somontín (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar